Тангкут (Тангут, ок. 1210 — после 1246 года) — царевич из  рода Чингисидов, внук Чингисхана, один из командующих в западном походе монголов.

Биография 
Шестой сын Джучи, его матерью была Куйки-хатун, из племени кереитов.

В 1236 году вместе с другими родичами-Чингисидами отправился в западный поход, участвовал в покорении Волжской Булгарии. Про его дальнейшее участие в походе неизвестно.

В 1246 году участвовал на курултае по избранию Гуюка великим каганом.

Имел двух сыновей: Субектая и Тукуза.

Дата его смерти неизвестна.

Ссылки 

Родившиеся в XIII веке
Военачальники XIII века
Военачальники по алфавиту
Джучиды
Чингизиды